Краснодар-2 (Краснодар II):
 Краснодар II — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 «Краснодар-2» — российский футбольный клуб, фарм-клуб ФК «Краснодар».